

Вишневе — село, Катаркольський сільський округ, Бурабайський район, Акмолинська область
 Вишневе — село, Вишневий сільський округ, Федоровський район, Костанайська область

Вишневе — село, Калінінградська область, Правдинський район

Вишневе — село, Банськобистрицький край, округ Ревуца



Місто 
 Вишневе — місто, Київська область, Бучанський район

Смт 
 Вишневе — смт, Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Вишневе — смт, Донецька область, Покровський район

Села 
 Вишневе — село, АРК, Білогірський район
 Вишневе — село, Вінницька область, Калинівський район
 Вишневе — село, Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Вишневе — село, Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Вишневе — село, Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Вишневе — село, Дніпропетровська область, Покровський район
 Вишневе — село, Дніпропетровська область, Солонянський район
 Вишневе — село, Дніпропетровська область, Широківський район
 Вишневе — село, Донецька область, Кальміуський район
 Вишневе — село, Житомирська область, Бердичівський район
 Вишневе — село, Житомирська область, Житомирський район
 Вишневе — село, Житомирська область, Житомирський район
 Вишневе — село, Житомирська область, Коростенський район
 Вишневе — село, Житомирська область, Житомирський район
 Вишневе — село, Запорізька область, Василівський район
 Вишневе — село, Запорізька область, Запорізький район
 Вишневе — село, Запорізька область, Мелітопольський район
 Вишневе — село, Запорізька область, Пологівський район
 Вишневе — село, Київська область, Броварський район
 Вишневе — село, Луганська область, Ровеньківський район
 Вишневе — село, Луганська область, Старобільський район
 Вишневе — село, Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Вишневе — село, Кіровоградська область, Кропивницький район
 Вишневе — село, Миколаївська область, Первомайський район
 Вишневе — село, Одеська область, Березівський район, Курісовська сільська громада
 Вишневе — село, Одеська область, Березівський район, Розквітівська сільська громада
 Вишневе — село, Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Вишневе — село, Одеська область, Подільський район, Любашівська селищна громада
 Вишневе — село, Одеська область, Подільський район
 Вишневе — село, Одеська область, Роздільнянський район
 Вишневе — село, Полтавська область, Горішньоплавнівська міська рада
 Вишневе — село, Полтавська область, Лубенський район
 Вишневе — село, Полтавська область, Миргородський район
 Вишневе — село, Полтавська область, Пирятинський район
 Вишневе — село, Полтавська область, Полтавський район
 Вишневе — село, Полтавська область, Хорольський район
 Вишневе — село, Рівненська область, Дубенський район
 Вишневе — село, Севастополь, Нахімовський район
 Вишневе — село, Сумська область, Конотопський район
 Вишневе — село, Сумська область, Охтирський район
 Вишневе — село, Сумська область, Сумський район
 Вишневе — село, Харківська область, Близнюківський район
 Вишневе — село, Харківська область, Богодухівський район
 Вишневе — село, Харківська область, Вовчанський район
 Вишневе — село, Харківська область, Ізюмський район
 Вишневе — село, Харківська область, Красноградський район, Зачепилівська селищна громада
 Вишневе — село, Харківська область, Красноградський район, Зорянська сільська рада
 Вишневе — село, Херсонська область, Бериславський район
 Вишневе — село, Херсонська область, Каховський район
 Вишневе — село, Херсонська область, Скадовський район
 Вишневе — село, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Вишневе — село, Хмельницька область, Хмельницький район
 Вишневе — село, Хмельницька область, Шепетівський район
 Вишневе — село, Черкаська область, Золотоніський район
 Вишневе — село, Чернігівська область, Бахмацький район, Фастовецька сільська рада
 Вишневе — село, Чернігівська область, Бахмацький район, Халимонівська сільська рада
 Вишневе — село, Чернігівська область, Ніжинський район
 Вишневе — село, Чернігівська область, Носівський район
 Вишневе — село, Чернігівська область, Чернігівський район

Селище 
 Вишневе — селище, Дніпропетровська область, Новомосковський район

Зняті з обліку 
 Вишневе — село, Харківська область, Лозівський район
 Вишневе — село, Харківська область, Куп'янський район

Вишневе — село, община Плав